Szélkapu, földrajzi fogalom
 Szélkapu, hegy Romániában, a Háromszéki-havasok része
 Széllkapu, park Budapesten